Стево Вујатовић (Загреб, 3. децембар 1912 — Загреб, 18. мај 1978) је био југословенски и хрватски  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Велики митинг Кратки филм || /
|-
| 1953. || Општинско дете  || /
|-
| 1954. || Концерт   || Слагист
|-
| 1955. || Јубилеј господина Икла  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Царево ново рухо   || Цар
|-
| 1962. || Жири Кратки филм || /
|-
| 1962. || Свечаност  ТВ филм || Кудељко
|-
| 1962. || Прича о дјевојчици и сапуну Кратки филм || /
|-
| 1965. || Човик од свита  || Гастарбајтер - Хрват
|-
| 1967. || Бреза   || Валент, крчмар
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ТВ мини серија || Конобар
|-
| 1969. || Догађај   || Човјек с брковима и шеширом на скели
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1912.
Умрли 1978.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Загреба